

Économie 
Le mot  Prix a plusieurs sens :
 prix au sens monétaire, il peut désigner -dans le cadre des activités économiques ou commerciales- des concepts différents selon que l'on se situe :
 en micro-économie : où le prix s'étudie comme étant le résultat de la confrontation entre une Offre et une demande sur un marché donné
 en entreprise : où la politique de prix constitue l'un des quatre piliers du Marketing mix
 en point de vente : où la détermination du prix de vente est l'une des décisions de gestion majeure.

Autres sens 
 .
 prix au sens de récompense et distinction, décerné au terme d'une sélection, d'une compétition ou d'un concours au plus méritant, à celui qui se distingue parmi les concurrents (exemples : un prix littéraire, le prix Nobel, le prix de Rome, les prix du festival de Cannes...) ;
 prix au sens de compétition sportive (par métonymie), compétition sportive, souvent qualifiée de , à l'issue de laquelle sont remis des récompenses (Grand Prix de Formule 1, Prix de l'Arc de Triomphe...) ;
 Prix, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Causse-et-Diège.

Personnes 
 Wolf D. Prix (né en 1942), architecte autrichien
 Prix est aussi un prénom.

Titres

Notes et références

Voir aussi 
 PRIX (indice)